Плистарх () — мужское имя греческого происхождения.

Наиболее известные носители:

 Плистарх — царь Спарты, правивший в V веке до н. э.
 Плистарх — македонский военачальник, живший в IV — III веках до н. э.